Rostgrässmyg (Amytornis whitei) är en fågelart i familjen blåsmygar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Rostgrässmygen förekommer i delar av västra Australien. Clements et al delar in den i två underarter med följande utbredning:
 Amytornis whitei whitei – steniga sluttningar i Pilbararegionen i Western Australia
 Amytornis whitei oweni – centrala västra Australien, från Western Australia till sydvästra Northern Territory och sydcentrala South Australia

International Ornithological Congress urskiljer ytterligare två nyligen beskrivna underarter, parvus och aenigma, med utbredning i Cape Range i allra västligaste Australien respektive västra Eyrehalvön i södra South Australia. Tidigare betraktades den som en underart till strimmig grässmyg (Amytornis striatus), men urskiljs allt oftare som egen art.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Blåsmygar
Amytornis